Der Space Launch Complex 46 (SLC-46; vormals Launch Complex 46, LC-46) ist ein Raketenstartplatz auf dem Gelände der Cape Canaveral Space Force Station (ehemals CCSFS) auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida, USA.

LC-46 wurde 1984 erbaut und von der US Navy zur Erprobung der Trident-Interkontinentalrakete genutzt. Nach Ende des Trident-Erprobungsprogrammes wurde der Komplex Ende der 1990er Jahre umgebaut und dann zu Starts der Athena-Rakete verwendet.

Der Startkomplex wird heute von Northrop Grumman Space Systems für Minotaur-Starts genutzt. Geplant war auch eine Verwendung für die Kleinstrakete Vector-R.

Startliste 
Stand:

Weblinks

Einzelnachweise 

Launch Complex 46
NASA
Bauwerk im Brevard County
Raketenstartplatz (Raumfahrt)
Verkehrsbauwerk in Florida